Флёрак — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Флёрак — коммуна во Франции, департамент Шаранта